|}

Die Bahnstrecke Großkorbetha–Deuben ist eine nur noch teilweise in Betrieb befindliche Nebenbahn im Burgenlandkreis im südlichen Sachsen-Anhalt. Bedeutendste Stadt an der Strecke ist Hohenmölsen.

Geschichte 

Eröffnet wurde die Verbindung am 25. November 1897 durch die preußische Staatsbahn. Die Bahnstrecke ist seit dem 30. Mai 1999 ohne Personenverkehr. Sie wird noch für Kohletransporte aus dem Braunkohlerevier Profen von Wählitz nach Korbetha für das Kraftwerk Schkopau benutzt. Der Abschnitt von Deuben nach Wählitz wurde am 1. Januar 2002 stillgelegt.

Streckenverlauf 

Die Strecke verläuft von Großkorbetha über Hohenmölsen nach Deuben. Sie verband die Bahnstrecke Halle–Bebra, neben der sie bis Schkortleben parallel verläuft, mit der südlich verlaufenden Bahnstrecke Weißenfels–Zeitz. Im Bahnhof Pörsten mündete von Norden kommend die Bahnstrecke Leipzig-Plagwitz–Pörsten, die seit Juni 1998 stillgelegt und seit 2005 demontiert ist.

Weblinks 

 Überlieferung im Bestand der Reichsbahndirektion Halle im Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Abteilung Dessau

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Sachsen-Anhalt
Bahnstrecke GrosskorbethaDeuben
Schienenverkehr (Burgenlandkreis)